Die Stadt Göttingen ist in 18 Stadtbezirke und 9 Ortschaften gegliedert.

Die 18 Stadtbezirke Göttingens

Die neun Ortschaften Göttingens 
 Elliehausen / Esebeck
 Geismar mit dem Gebiet der ehemaligen Zietenkaserne, inzwischen umbenannt in Zietenterrassen
 Grone
 Groß Ellershausen / Hetjershausen / Knutbühren
 Herberhausen
 Holtensen
 Nikolausberg
 Roringen
 Weende / Deppoldshausen

Weblinks 

 Profildaten 2019 in GÖSIS – Göttinger Statistisches Informationssystem. Stadt Göttingen – Referat Statistik und Wahlen
 Interaktiver Statistik-Atlas – Gebietsprofile der Stadtbezirke in GÖSIS – Göttinger Statistisches Informationssystem. Stadt Göttingen – Referat Statistik und Wahlen

Einzelnachweise 

!
Gottingen
Gottingen